Роледер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Роледер, Синди (род. 1989) — немецкая легкоатлетка, специализирующаяся в барьерном беге.
 Роледер, Хельмут (род. 1953) — немецкий футболист, вратарь.